Bukpyeong-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Bukpyeong-myeon, Jeongseon-gun, socken i Jeongseon-gun, Gangwon, 
 Bukpyeong-myeon, Haenam-gun, socken i Haenam-gun, Södra Jeolla,